Abel (Kiprop) Mutai (* 1988, district de Nandi), un athlète kényan (steeple)
 Elijah (Chemwolo) Mutai (* 1978), un athlète kényan (marathon) 
 Emmanuel (Kipchirchir) Mutai (* 1978), un coureur de longue distance kényan 
 Geoffrey (Kiprono) Mutai (* 1981), un coureur de longue distance kényan 
 John Mutai 
 Mark (Kiprotich) Mutai (* 1978), un sprinter kényan

Références 

Patronyme kényan